Okręty Royal Navy o nazwie HMS "York" (nazwa pochodzi od miasta York):
 Pierwszy "York" był 52 działową fregatą typu Speaker, która została zwodowana w 1654 jako "Marston Moor". Przemianowana na "York" w 1660. Wszedł na mieliznę i został zniszczony 1703.
 Drugi "York" był 60 działowym okrętem czwartej rangi (ang. fourth-rate), która została zwodowana w 1706 i został zatopiony w 1751 jako część falochronu w Sheerness
 Trzeci "York" był 60 działowym okrętem czwartej rangi. Zwodowany w 1753 i rozebrany w 1772.
 Czwarty "York" był 12 działowym slupem wojennym noszącym wcześniej nazwę "Betsy". Zakupiony w Ameryce Północnej w 1777. W 1778 przechwycony przez Francuzów i odbity przez Brytyjczyków. W 1779 ponownie przechwycony przez Francuzów.
 Piąty "York" był 14 działowym okrętem magazynowym, który został zakupiony w 1779 w Indiach Zachodnich. Sprzedany w 1781.
 Szósty "York" był 64 działowym okrętem trzeciej rangi. Zakupiony na pochylni w 1796 i przerobiony. Zniszczony w 1804
 Siódmy "York" był 74 działowym okrętem trzeciej rangi. Zwodowany w 1807. Rozebrany w 1854.
 Ósmy "York" był krążownikiem typu York. Został zwodowany w 1928. Uszkodzony i zatopiony w 1941. 
 Dziewiąty "York" był niszczycielem typu 42, który został zwodowany w 1982. W 2012 wycofany ze służby.

York